Jadwiga Mora-Mieszkowska
 Krystyna Mieszkowska-Dalecka
 Ludwika Mieszkowska